Bugedo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bugedo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Bugedo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar